Název Javořice může mít více významů:
 Javořice, hora (837 m) severozápadně od Telče, nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny

 v minulosti byly jako Javořice nazývány
 Javoří (Kolinec), část městyse Kolinec v okrese Klatovy
 Javoříčko (Hlavňovice), část obce Hlavňovice v okrese Klatovy
 Javoří potok (přítok Roklanského potoka), šumavská řeka
 Javory (Hvožďany), část obce Hvožďany a bývalé poutní místo v okrese Příbram
 Javoří (Jistebnice), část obce Jistebnice v okrese Tábor
 Horní Javoří, část obce Pecka v okrese Jičín
 Dolní Javoří, část města Lázně Bělohrad v okrese Jičín
 Javoříčko (Luká), část obce Luká v okrese Olomouc

 osoby

 Maxmilián Hošťálek z Javořice, žatecký primátor a zemský direktor během stavovského povstání

 zahraniční sídla

 Auerschütz, ves v Sasku u města Mügeln
 Gaworzyce, ves u Polkowic v Dolnoslezském vojvodství v Polsku
 Jaworze Dolne a Jaworze Górne, obce u Pilzna v Podkarpatském vojvodství
 Spodnja Javoršica a Zgornja Javoršica, vsi v Kraňsku
 Javoriče (hora), v Černé Hoře

jiné

 Pila Javořice, dřevozpracující závod v Ptenském Dvorku u Prostějova

 podobné

 Ahornberg
 Javor
 Javornice
 Javorník
 Javorníky
 Javoří
 Javoříčko
 Velká Javořina